Бе́зрук — українське прізвище.

Відомі носії:
 Безрук Валерій Михайлович — український викладач, академік;
 Безрук Віктор Олексійович — український футбольний функціонер;
 Безрук Галина Анатоліївна — актриса та співачка;
 Безрук Дмитро Андрійович — український футболіст;
 Безрук Олександр Іванович — український художник;
 Безрук Павло Федорович — радянський депутат;
 Безрук Семен Федорович — радянський воєначальник;
 Безрук Степан Сидорович — радянський будівельник, Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
 Безруки — село Полтавської області.
 Безруки — село Харківської області.

Примітки